Luogo – concetto geografico
Luogo – concetto geometrico
Il Luogo – frazione di Scansano (provincia di Grosseto)
Luogo – lingua dei segni italiana